

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Валерий Максимиан А. и Помпоний Януариан.
 Военная кампания Римского императора Диоклетиана в Реции.
 В Галлии, Максимиан строит флот.

Родились 
 Иларион (христианский аскет)
 Ли Бань, император государства Чэн.

Скончались 
 Св. Себастьян мученик
 король Умр бен Ада аль-Лахами Umro Bin Ada AI Lakhami (территория Бахрейна)

См. также